Михаил Михайлович Вендорф (1833—1901) — русский военачальник, генерал-майор, участник Крымской войны.

Биография 
Родился 12 мая 1833 года.

Воспитывался в Санкт-Петербургском 1-м кадетском корпусе.

На военной службе находился с 1852 года.

По состоянию на 1884 год в чине полковника был командиром 27-го резервного батальона (с 1878 года).

Затем был командиром 97-го Лифляндского полка в 1885—1889 годах.

Умер 17 марта 1901 года в Брест-Литовске. Похоронен на Тришинском некрополе.

В августе 2012 года его могила была раскопана вандалами.

Награды 
 Награждён орденами Св. Станислава 2-й степени с Императорской короной и мечами, 2-й степени без короны и 3-й степени, Св. Анны 2-й степени и 3-й степени с мечами и бантом, Св. Владимира 4-й степени с бантом, а также медалью «В память войны 1853—1856 годов».

Примечания

Ссылки 
  ВЕНДОРФ Михаил Михайлович
 Полковник Михаил Михаилович Вендорф

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны